La Asociación de Estudiantes de Aragón (ADEA) es una federación de asociaciones de estudiantes de enseñanza secundaria en Aragón. Forma parte del Movimiento Juvenil Aragonés Laico y Progresista (MJALP) y es miembro fundador de FAEST, la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas de España "Giner de los Ríos".

Historia 

La Asociación de estudiantes de Aragón (ADEA) nace en el año 1997 a partir de la crisis que supone la llegada al poder de la derecha en las diversas administraciones en Aragón y la progresiva desmantelación de las políticas integrales de juventud puestas en marcha a mediados de los años 80 por gobiernos progresistas en diversos municipios aragoneses y en la Administración autonómica. Ante las dificultades a las que se enfrentaban numerosas asociaciones juveniles (recorte de subvenciones, cierre de espacios, abandono por parte de la gran mayoría de las fuerzas políticas y sociales adultas), decidieron, impulsados por el Departamento de Juventud de UGT Aragón crear el MJALP (Movimiento Juvenil Aragonés Laico y Progresista) para coordinar esfuerzos y recursos dispersos.

En el ámbito de las enseñanzas medias, Supuso la creación de una federación que aglutinase a las distintas asociaciones que representaban a los estudiantes, AEMI (Asociación de estudiantes de la Margen Izquierda), CES (Coordinadora de estudiantes solidarios), ESA (Estudiantes solidarios de Aragón) PAE (Plataforma de Asociaciones de Estudiantes),AEA-Huesca y AEA-Teruel.

Estructura 

La actividad de ADEA se organiza en forma de pirámide de participación, lo que ha conllevado una estructura propia, con distintos niveles de participación:

 Equipos de Centro: Unidad básica, formada por los grupos de militantes en cada instituto. Se reúnen con una periodicidad semanal para decidir y llevar a cabo actividades de sensibilización y representación estudiantil dentro de un plan general compartido por todo el colectivo. Cada equipo está dirigido por uno o más coordinadores/as de centro, que son responsables del funcionamiento del colectivo a este nivel.
 ECC: el Equipo de coordinadores de centro es el órgano donde se toman las decisiones que afectan a todo el colectivo en mayor o menor medida. Está formado por los coordinadores de zona y los coordinadores de centro.
 ECOEEMM: Finalmente, el Equipo de coordinación de enseñanzas medias es un órgano formado por los coordinadores de zona, que son responsables del funcionamiento de equipos de varios centros y de la dirección de este proyecto asociativo.

Campañas 

Durante el gobierno de la derecha, ADEA se puso al frente de la reivindicación estudiantil contra el ataque que el PP estaba realizando al Estado de Bienestar. Fue referente en la lucha contra las leyes de educación que se gestaron en este periodo la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE) y la Ley orgánica de Educación (LOU), secundo el paro del 20J contra "El Decretazo" y salió a la calle para protestar por el apoyo del gobierno a la Guerra de Irak. Así pues en las elecciones del 14 de marzo de 2004 decidió pedir el voto para José Luis Rodríguez Zapatero, que prometía un cambio en la forma de gobernar.

Tras la victoria de los socialistas y el periodo de paz social que reino durante la legislatura 2004-2008 ADEA se centró en campañas de concienciación de diversos temas que afectan a los estudiantes:

 La campaña "Contamíname, mézclate conmigo", sobre la interculturalidad en los centros de enseñanza se llevó a cavo en varios IES de Aragón.
 El Día Escolar por la Paz, 30 de enero, es ya un acto institucional en todos los centros , bajo la idea de que sin desarrollo ni justicia social no hay paz, ADEA realiza símbolos de la Paz humanos por toda la geografía aragonesa.
 ADEA ha participado en la elaboración de la Ley Aragonesa de Educación (LEA) haciendo que llegaran al texto las propuestas de los estudiantes.
 A lo largo del curso se realizan también otras campañas como el Día Mundial de la lucha con el sida, el Día de la Mujer trabajadora, el 1º de mayo, el Día contra la violencia de género, el Día de la tolerancia, el Día contra el racismo, el Día del Orgullo LGTB y otros...
 En las Elecciones del 2008 ADEA ha vuelto a pedir el voto para José Luis Rodriguez Zapatero y el PSOE.
 Además ADEA tiene su propia publicación el Eh Ko!, medio de divulgación por el que la asociación difunde sus actividades y trata temas que conciernen a la juventud.
 Cada dos meses se celebran Jornadas de Asociaciones de Enseñanzas Medias (JAEM) en las que se planifican las campañas del colectivo y en verano se realizan las Confluencias , encuentro de estudiantes en los que en un ambiente de ocio y libertad se educa en el progresismo y el laicismo.

Representación institucional 

Tiene dos de los tres puestos de reservados a los estudiantes en el pleno del Consejo Escolar de Aragón y el único puesto estudiantil en la comisión permanente de este órgano de representación de la comunidad educativa. Los tres representantes de estudiantes en el Consejo Escolar Municipal de Zaragoza pertenecen a ADEA, al igual que en varios IES aragoneses.

Véase también 
Movimiento Juvenil Aragonés Laico y Progresista
Estudiantes en Defensa de la Universidad
Magenta
UGT

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
FAEST
Web Fadea

Organizaciones estudiantiles de Aragón
Unión General de Trabajadores de España